Balais est le pluriel de « balai ».
Rubis balais, faux rubis (voir Spinelle)